El convent de Jesús, o de Santa Maria de Jesús, fou un convent de franciscans situat al pla de Barcelona fora muralles, que va existir entre els segles XV i XIX.

Història 
El convent franciscà de Santa Maria de Jesús va ser fundat l'any 1427 per iniciativa de Bertran Nicolau i del comte rei Alfons el Magnànim. Es va edificar fora muralles, al costat de la via romana que sortia de l'actual Portal de l'Àngel en direcció a Sant Cugat del Vallès per Collserola, en l'actual cruïlla del passeig de Gràcia i el carrer Aragó.

Va quedar molt afectat per la Guerra de Successió de 1700-1714 i posteriorment per les guerres napoleòniques. Després de la destrucció de 1823, es va reconstruir amb el nom de Santa Maria de Jesús de Gràcia a l'actual barri de Gràcia, al qual donà el nom. Finalment fou reconvertit en l'actual església de Jesús.

Referències 

Edificis de Barcelona desapareguts